Il singolare del torneo di tennis ATP Parigi 1971, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Stan Smith che ha battuto in finale François Jauffret 6-2, 6-4, 7-5.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Parigi 1971